Мухаммад аль-Мансур
 Мухаммад ибн Абдуллах аль-Мансур (ок. 939—1002) — хаджиб Кордовского эмирата.
  (1189—1216)— айюбидский султан Египта.
 Мухаммад аль-Мансур Салахуддин (1361—1363) — мамлюкский султан из династии Бахритов.
  — имам Йемена.
  — имам Йемена.
  — эмир Хама.
 Аль-Мансур Мухаммад II — эмир Хама.